Wolkow steht für:

 Wolkow (Familienname), Familienname
 Wolkow (Warrenzin), Ortsteil von Warrenzin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Wolkow (Wildberg), Ortsteil von Wildberg (Vorpommern) im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Wolkow, ehemals im Landkreis Regenwalde, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Wołkowo

Volkov steht für:

 (1790) Volkov, Asteroid des Hauptgürtels
 Volkov (Mondkrater), benannt nach Wladislaw Nikolajewitsch Wolkow

Siehe auch:
 Wolko
 Wolkau
 Wolchow
 Wolkowo